Luci Estacili (en llatí Lucius Statilius) va ser un cavaller romà del . Formava part de la gens Estacília, una gens que provenia de Lucània.

Va ser un dels participants a la conspiració de Catilina desenvolupada principalment l'any 63 aC, en el consolat de Ciceró. Quan es va descobrir la conspiració, Luci Estacili va ser condemnat a mort junt amb Publi Corneli Lèntul Sura i altres, al Tullianum. És mencionat per Sal·lusti, Ciceró i Appià.

Referències 

Membres de la conjuració de Catilina
Morts a Roma